Туапси́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России, распространённое в основном на юге страны.

 Туапсинская улица — улица в Астрахани.
 Туапсинская улица — улица в Волгограде.
 Туапсинская улица — улица в Майкопе.
 Туапсинская улица — улица в Перми.
 Туапсинская улица — улица в Ставрополе.

Краснодарский край
 Туапсинская улица — улица в Армавире.
 В Геленджике:
 Туапсинская улица,
 Туапсинская улица (село Архипо-Осиповка),
 Туапсинская улица (село Пшада).
 Туапсинская улица — улица в Краснодаре.
 Туапсинская улица — улица в Сочи.
 Туапсинская улица — улица в Туапсе.

См. также 

 Туапсинский переулок
 Туапсинский проезд — проезд в Армавире Краснодарского края